Ору-Бранку:

 Ору-Бранку — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас. 
 Ору-Бранку — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Ору-Бранку  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.